Абдыкадырова — женская форма фамилии .
 Абдыкадырова, Гульнара Туруспаевна (1961—2016) — советская и киргизская актриса театра и кино.
 Абдыкадырова, Субайылда (1935—2010) — советская и киргизская поэтесса.